Damernas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 2000 avgjordes 21 till 28 september. 62 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Resultat

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2000